Guellec dérive de gell qui signifie bai ou brun avec le suffixe -ek

 Alain Guellec (né le ) est un évêque français,
 Ambroise Guellec ( - ), personnalité politique française,
 Dominique Guellec, économiste français,
 Yves Guellec ( - ), sous-officier des Forces françaises libres.

Patronyme breton